Central Park West puede referirse a:

 Central Park West, una avenida en la ciudad de Nueva York.
 Central Park West, un distrito histórico de la misma ciudad.
 Central Park West, una obra de teatro de Woody Allen.